

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Wilcox (Florida)
 Wilcox (Missouri)
 Wilcox (Nebraska)
 Wilcox (Pennsylvania)
 Wilcox (Washington)
 Wilcox (Wisconsin)
 Wilcox (Wyoming)
 Wilcox megye (egyértelműsítő lap)

Egyéb 
 Wilcox (film) – kanadai dráma